Příjmení Diouf nosí více různých významných osobností:

 Abdou Diouf (* 1935) – druhý prezident Senegalu
 El Hadji Diouf (* 1981) – senegalský fotbalista
 El Hadji Diouf (* 1988) – senegalský fotbalista
 Mouss Diouf (1964–2012) – francouzský herec